

Альбомы

ORIGA 

ORIGA — первый студийный альбом Ольги Яковлевой, выпущенный в Японии под именем Орига.

Треклист

  
 
 Мой ангел
 
  «Live at the St. Petersburg Jazz Society in 2042»
 
 
 
 Только я понимаю

Crystal Winter 

Crystal Winter () — мини альбом.

Треклист

  
 Непокоримый пульс ()
 Baby Alone In Babylone
 
 There Must Be An Angel

Illusia 

Треклист

  
 
 
 
  
  ~The Whispers of Dew~
 
 
  ~A Voyage with The Odessa Harbor Club Band in 2043~

Aria 

Треклист
 Аria
 
 
 Lirica  ('96 version)

Лира ветров 

Треклист

Eien 

Треклист
 
 
 
 
 
 Star
 
 
 
  (Instrumental)
 
  (bonus track)

The Best Of Origa 

Треклист
 
  
 
 Непокоримый пульс ()

Era Of Queens 

Треклист
 Ouverture
 Diva
 Lullaby
 Dimanche
 Era Of Queens
 Moment
 Tersicore
 Electra's song
 Serenata
 Queste saranno

Aurora 

Треклист
 Aurora
 Шанс
 Обещание 
 Калинка
 Полюшко-поле
 Asa ni michite
 Don't let me go 
 Aney, unborn child
 Гори, гори моя звезда
 Mona Lisa

The Songwreath 

Треклист
 Cradle, Cradle
 Chance () (Russian Version)
  (remake 2008)
  (remake 2008)
  (remake 2008)
  (remake 2008)
 We Can Hear Your Pulse (remake 2008)

Lost And Found 
Треклист

Disc: 1
 Vague Words (Непонятные слова)
 Amon Ra
 Shooting Star
 Illusory Paradise (Призрачный рай)
 July
 Indigo
 One Way
 Sun (Солнце)
 Full Moon Night (Полнолуние)
Disc: 2
 Kolechko
 Javronyonok
 Selezen
 Cheryomushka
 Utushka
 Electric Sun ’ORIGA’
 INORI
 Voice from Aurora ~I can hear it even now~

Синглы и совместные проекты 

 Akira Senju feat. Origa — Kurano sontse
 Akira Senju feat. Origa — Kurasuno sontse (Prologue)
 Akira Senju feat. Origa — Kurasuno sontse (Story)
 Akira Senju feat. ORIGA — Majo no yubiwa

 Kouji Ueno feat. ORIGA — 浮遊夢
 Kouji Ueno feat. ORIGA — 浮遊夢 (Russian Version)

 Takafumi SOTOMA feat. ORIGA — Cafe Vladivostok
 Toshiyuki Watanabe feat. ORIGA — 受け継がれる心
 Toshiyuki Watanabe feat. ORIGA — 遷宮(メインテーマ)

Призрак в доспехах 
OST к аниме Призрак в доспехах: Синдром одиночки.

Треклист
 Yoko Kanno feat. ORIGA — Date of rebirth
 Yoko Kanno feat. ORIGA — Inner universe
 Yoko Kanno feat. ORIGA — Player
 Yoko Kanno feat. ORIGA — Rise

Fantastic Children 
.
Концовка аниме Fantastic Children, композитор: Кунихико Рё.

Треклист
 Mizu no Madoromi
 Mizu no Madoromi [TV Version]
 Mizu no Madoromi (Russian Version)
 Mizu no Madoromi [Instrumental]

Примечания 

Орига
Орига